David Alroy (1160), un pseudo-messie juif né à Amadia en Irak.

 Alroy Downs, une localité du Territoire du Nord, en Australie.

Alroy peut aussi désigner :
 Alroy Road Tracks, un album de Squarepusher,
 Alroy, un roman de 1833 de Benjamin Disraeli,